Рабье́ () — французская фамилия, происходит от корня rabe — «корень», «репа». Характерна для выходцев с юга Франции, первоначально означала фермера или торговца репой и другими корнеплодами.

 Рабье, Бенжамен (1864—1939) — французский художник-график, книжный иллюстратор, автор комиксов, один из пионеров анималистической мультипликации.
 Рабье, Жан (1927—2016) — французский кинооператор.
 Рабье, Жан-Поль (род. 1955) — французский футболист и тренер.